Lösekann ist der Name von

 Arne Lösekann (* 1977), deutscher Konzept- und Installationskünstler sowie Architekt
 Gerhard Lösekann (1856–nach 1923), deutscher Chemiker, Namensgeber der chemischen Fabrik Mercklin & Lösekann und der Villa Lösekann in Seelze, siehe auch Hannoversche Straße 64

Lösekann bezeichnet
 Mercklin & Lösekann, 1888 in Seelze gegründete chemische Fabrik, die als erstes Formaldehyd industriell produzierte
 Villa Lösekann, auch Villa Oesterheld oder Villa Bleinroth genannt, um 1900 in Seelze errichtetes Wohngebäude, siehe Hannoversche Straße 64